Изосимовский сельсовет — сельское поселение в Мичуринском районе Тамбовской области.

Административный центр — село Изосимово.

Население

Состав сельского поселения 
Входят десять населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Мичуринского района
Сельские поселения Тамбовской области